Salis steht für:

 Salis (Adelsgeschlecht), altes Schweizer Adelsgeschlecht
 Salis, deutscher Name des lettischen Flusses Salaca
 Salis Verlag, ein Schweizer Buchverlag
 Burg Salis, Livland

Salis ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Salis-Soglio (1818–1891), Schweizer Wasserbauingenieur
 Anthony Salis (* 1988), französischer Fußballspieler
 Antonello Salis (* 1950), italienischer Jazz-Musiker
 Arnold von Salis (1881–1958), Schweizer Klassischer Archäologe
 Carl von Salis (1886–1941), Schweizer Maler
 Carl Ulysses von Salis-Marschlins (1760–1818), Bündner Politiker und Publizist
 Daniel von Salis-Soglio (1826–1919), österreichischer Feldzeugmeister
 Edgar Salis (* 1970), Schweizer Eishockeyspieler und -funktionär
 Felice Salis (1938–2021), italienischer Hockeyspieler
 Friedrich Salis (1880–1914), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Guido von Salis (* 1932), Schweizer Schauspieler
 Hortensia von Salis-Maienfeld (1659–1715), Schweizer Gelehrte, Heilkundige und Frauenrechtlerin, siehe Hortensia Gugelberg von Moos
 Jakob Arnold von Salis (1847–1923), Schweizer Theologe, Dichter, Historiker
 Jean Rudolf von Salis (1901–1996), Schweizer Historiker und Publizist

 Johann Ulrich von Salis-Soglio (1790–1874), Schweizer Militärführer
 John de Salis (1947–2014), britischer Diplomat
 Julie Salis-Schwabe (1819–1896), deutsche Philanthropin
 Katharina von Salis (* 1940), Schweizer Geologin, Orientierungsläuferin und Frauenrechtlerin
 Meta von Salis (1855–1929), Schweizer Historikerin und Frauenrechtlerin
 Pierre de Salis-Soglio (1827–1919), Schweizer Landschafts- und Genremaler sowie Konservator 
 Richard Salis (1931–1988), deutscher Dichter
 Rudolf von Salis (1589–1625) Bündner Offizier und Oberbefehlshaber im Veltliner Krieg 
 Rudolf von Salis-Zizers (1779–1840), Schweizer Offizier
 Rodolphe Salis (1851–1897), französischer Kabarettist
 Ulysses von Salis (1594–1674), Bündner Offizier in französischen Diensten, später Landammann des Gerichts der Vier Dörfer
 Ulysses von Salis-Marschlins (1728–1800), Bündner Politiker
 Ulysses Anton von Salis-Soglio (1792–1848), österreichischer Offizier
 Vincenz von Salis-Sils (1760–1832), Schweizer Politiker und Diplomat

SALIS steht als Abkürzung für:
 Salzburger Luftgüte Informations-System, siehe Luftqualität #Messnetze
 Strategic Airlift International Solution, Programm zur Überbrückung von Transportengpässen der NATO und EU

Siehe auch:
 Salis-Soglio
 Salis-Seewis
 Sahlis
 Salies
 Sallis